Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 1988 года среди мужчин весом до 71 кг проходили в 1988.

Результаты

Матч за бронзу

Примечания 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 1988